Antoni Sebastian Dembowski (1682–1763) – biskup płocki i kujawski
 Antoni Michał Dembowski (zm. 1784) – chorąży czerwonogrodzki, stolnik czerwonogrodzki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej